Just a Gigolo steht für:

 englischsprachige Adaptionen des deutschen Schlagers Schöner Gigolo, armer Gigolo (Lied) (1929)
 einen Film von Jack Conway (1931)
 den englischsprachigen Titel des deutschen Spielfilms Schöner Gigolo, armer Gigolo (Film) (1978)
 eine britische Sitcom (1993)
 eine französische Filmkomödie von Olivier Baroux (2019)